In der Liste der Baudenkmale in Penkow sind alle denkmalgeschützten Bauten der Gemeinde Penkow (Mecklenburg-Vorpommern) und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Denkmalliste des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte (Auszug) vom 20. Januar 2017.

Baudenkmale nach Ortsteilen

Penkow 

|}

Kisserow 

|}

Quelle 
 Denkmalliste des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

Penkow
!Baudenkmale